Ингимар Оускарссон (; , Клайнгсхоудль в Скридадалюр — , Рейкьявик) — исландский ученый-натуралист, систематик живой природы. Ингимар всю жизнь занимался исследованием моллюсков и написал фундаментальный труд по моллюскам «Малакофауна Исландии» (), но всё же бóльшая часть его работ связана с ботаническими и флористическими исследованиями.

Личная жизнь 
Ингимар родился 27 ноября 1892 года на хуторе Клайнгсхоудль в Эйяфьярдарсисле в семье фермера Оскара Рёгнвальдссона () и его жены Стефании Йоуханны Йоунсдоуттир () из Бриты в Теламёрке. Летом 1924 года Ингимар работал в ботаническом саду в Акюрейри, где познакомился с Маргрет Кристьяной Стейнсдоуттир (; 1896—1982), дочери фермера из Ватнсфьярдарсель в Рейкьяфьярдархреппюре в Нордюр-Исафьярдарсисле. Они поженились 2 октября 1924 года и прожили вместе всю оставшуюся жизнь. Вместе у них были дети Оускар Ингимарссон, Ингибьёрг Ингимарсдоуттир и Магнус Ингимарссон.

Образование и работа 

Ингимар учился в Gagnfraskólinn в Акюрейри. Несмотря на его академические успехи, из-за бедности его родителей обучение длилось недолго, и в 1913 году Ингимар завершил учебу, но впоследствии всю жизнь занимался самообучением. С раннего возраста Ингимар интересовался естественными науками, особенно ботаникой и зоологией, и, помимо получения знаний из доступных ему книг, он систематически пытался расширить свои знания с помощью собственных исследований.

После 1913 года в течение следующих тридцати лет Ингимар в преподавал естественные науки в разных школах Исландии. Помимо преподавания, он был председателем Общества растениеводов северной Исландии (1923—1924); смотритель Ботанического сада в Акюрейри (1929—1931); секретарем (1928—1934) и председателем (1934—1936) Теологического общества в Акюрейри.

В 1945 году Ингимар переехал в Рейкьявик и стал преподавателем естественнонаучных дисциплин в Gagnfraskóli Reykjavíkur. Благодаря помощи ученого-ихтиолога Аудни Фридрикссона в 1947 году Ингимар стал научным сотрудником в Институте морских исследований Исландии и проработал там следующие тридцать лет, вплоть до 1978 года. Он работал там в основном над исследованием возрастных изменений у трески.

Свои собственные исследования рыб и моллюсков Ингимар задолго до этого, еще в 1920 году, когда он был учителем в Дальвике и писал статьи на эту тему. В то время он исследовал моллюски на берегу, а также получал от моряков для исследований желудки пикши, которая пытается моллюсками, но не разжевывает их, а глотает целиком. Таким способом он исследовал много редких видов исландских моллюсков.

Однако больше всего его интересовала ботаника. С 1925 года и в течение следующих пятидесяти лет он проводил исследования флоры Исландии. В течение долгого времени он каждое лето он делал геоботанические и флористические исследования в различных регионах Исландии и, тем самым, значительно расширил сведения о распространении высших растений на острове. Он описал около 90 новых видов высших растений в Исландии и стал автором названий ряда ботанических таксонов. В ботанической номенклатуре эти названия дополняются сокращением «Ósk.».

После 1950 года в течение последних трех десятилетий он в основном изучал род ястребинка. Некоторое время он был одним из ведущих специалистов в странах Северной Европы по ястребинкам, этой сложной группе цветковых растений, и описал множество новых видов этого рода. Кроме того, он также проводил исследования в различных других областях биологии, в частности в занимался исследованиями грибов и скворцов.

Награды 
Ингимар был избран членом  в 1931 году, почетным членом  в 1960 году и почетным членом  в 1978 году. Почетный доктор Исландского университета с июня 1977 года. Получил почетную премию фонда Ásusjóður от Исландской научной ассоциации в 1971 году.

Научные работы 
Первую научную статью по результатам своего исследования Ингимар опубликовал в 1927 году, с того времени до 1981 года он написал около 90 работ. Почти 60 из них посвящены ботанике, более 20 — зоологии и около 10 работ это учебники и научно-популярные книги по различным областям естествознания, которые Ингимар либо написал сам, либо перевел с других языков.

Основная научная работа Ингимара это «Малакофауна Исландии» — фундаментальный труд посвященный исландским морским моллюскам. Исследовать моллюсков Ингмар начал в 1924 году и свою первую научную статью о них опубликовал в 1944 году. Восемь лет спустя, в 1952 году, была опубликована его первая книга посвященная двустворчатым моллюскам Исландии, а десятью годами позже вышла книга о брюхоногих моллюсках. Обе эти работы были Ингмаром отредактированы и объединены одну книгу «Малакофауна Исландии», но в печать эта книга вышла только в 1982 году, спустя год после его смерти.

Бóльшая часть работ Ингмара связана с ботаникой. Ботанические работы Ингимара весьма многочисленны, большинство из них было опубликовано на исландском языке в естественнонаучном журнале Náttúrufringinn и ежегодниках Исландской научной ассоциации, часть в зарубежных журналах на английском и датском языках. также была издана монография посвященная роду Hieracium (ястребинка) «Краткий обзор исландских ястребинок» (1966), которая известна многим ботаникам специализирующимся на исследованиях этого сложного рода. Ингмар также был одним из трех ботаников, которые дополнили и отредактировали 3-е издание книги «Флора Исландии» Стефауна Стефаунсона в 1948 году. Вместе с Ингоульвюром Давидссоном он написал книгу «Садовые растения Исландии», которая была опубликована в 1950 году и дважды переиздавалась с тех пор.

Также одними из самых его крупных крупных работ о природе являются очерки об исландских скворцах. Ингимар написал научно-популярные книги «Жизнь вокруг нас» (1964) и «Из книги с картинками о природе» (1971). Перевел с датского и адаптировал для исландских реалий книги «Дикорастущие растения в картинках» (1963), «Комнатные растения в картинках» (1964), «Рыбы в картинках» (1960).

Ингимар всегда очень интересовался популяризацией науки в Исландии, поэтому течение многих лет вел на исландском радио ряд информационных программ о животных. Кроме того, вёл ряд научно-популярных рубрик в газетах и ​​журналах.

Список трудов 

 1927 Botaniske iagttagelser fra Islands nordvestlige halvø, Vestfirðir. — Botanisk Tidskrift 39: 401—444.
 1927 Ferðapistlar úr grasaferð. — Dagur, Akureyri.
 1927 Nýjungar úr gróðurríki Íslands. — Hið íslenska Náttúrufræðisfjelag. Skýrsla 1925 og 1926: 45-53.
 1929 En botanisk rejse til Øst-Ísland samt Reyðarfjórðurs karplanteflora. — Botanisk Tidskrift 40: 337—349.
 1929 Fúr die Flora Islands neue Arten. — Der Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlen. Notizblatt 10, 9: 777—779.
 1929 Nýjungar úr gróðurríki Íslands, 2. — Hið íslenska Náttúrufræðisfjelag. Skýrsla 1927 og 1928: 38-48.
 1930 The vegetation of the Islet Hrísey in Eyjafjörður, North-Iceland. — Vísindafélag Íslendinga, Rit 8: 1-20.
 1932 Some observations of the vegetation of Eyjafjörður and Akureyri. — Vísindafélag Íslendinga, Rit 13: 1-47.
 1933 Nýjungar úr gróðurríki Íslands, 3. — Hið íslenzka Náttúrufræðisfélag. Skýrsla 1931 og 1932: 39-44.
 1935 Athyglisverð tilraunastarfsemi. — Náttúrufræðingurinn 5: 59—61.
 1937 Nýjungar úr gróðurríki Íslands, 4. — Hið íslenzka Náttúrufræðisfélag. Skýrsla 1935 og 1936: 40-42.
 1937 Svarfaðardalurs karplanteflora samt angivelse af arternes højdegrænser over havet. — Botanisk Tidskrift 44: 127—153.
 1943 Gróðurrannsóknir. 30 ára yfirlit. — Náttúrufræðingurinn 13: 137—152.
 1944 Sæskeljarannsóknir í Eyjafirði. — Náttúrufræðingurinn 14: 1-21.
 1946 Gróður í Öxarfirði og Núpasveit. — Náttúrufræðingurinn 16: 121—131.
 1947 Nýfundin plöntutegund á Íslandi. — Náttúrufræðingurinn 17: 22.
 1948 Nafngiftir plantna. — Náttúrufræðingurinn 18: 88-91.
 1948 Um íslenzk heiti á tveim innfluttum reyniviðartegundum. — Náttúrufræðingurinn 18: 92-95.
 1949 Háplöntuflóra héraðanna umhverfis Eyjafjörð. — Lýsing Eyjafjarðar. — Ritstjóri: Steindór Steindórsson frá Hlöðum. — Norðri, Akureyri: 225—250.
 1949 Nýfundin starartegund á Íslandi. — Náttúrufræðingurinn 19: 136—138.
 1949 Nýjungar úr gróðurríki Íslands. — Náttúrufræðingurinn 19: 185—188.
 1950 Aspektoj de Islando. — Reykjavík: 97 bls.
 1950 Ný trjátegund fundin í Kína. — Náttúrufræðingurinn 20: 98-101.
 1950 Ingólfur Davíðsson: Garðagróður. Aðallega í Reykjavík, Hafnarfirði og á Akureyri. — Ísafold, Reykjavík: 450 bls.
 1951 Hagastör (Carex pulicaris L.) á Vestfjörðum. — Náttúrufræðingurinn 21: 91.
 1951 Íslenzkar starir. — Náttúrufræðingurinn 21: 3-23.
 1951 Nýtt afbrigði af fellafífli (Hieracium alpinum (L.) Backh.). — Náttúrufræðingurinn 21: 173—175.
 1951 Skeldýranýjungar. — Náttúrufræðingurinn21: 139—140.
 1952 Íslenzkar sæskeljar. — Náttúrufræðingurinn 22: 1-18.
 1952 Nýtt afbrigði af hrafnastör, Carex saxatilis L. — Náttúrufræðingurinn 22: 181—182.
 1952 Skeldýrafána Íslands. I. Samlokur í sjó. — Atvinnudeild Háskólans, Fiskideild, Reykjavík: 119 bls.
 1953 Carex heleonastes (Ehrh.) fundin hér á landi. — Náttúrufræðingurinn 23: 138—142.
 1953 A new Alchemilla species of the euvulgaris group found in Iceland. — Svensk Botanisk Tidskrift 47: 30-33.
 1953 Sæskelin Cardium edule L. fundin við ísland. — Náttúrufræðingurinn 23: 40-41
 1953 Enn um hjartaskel (Cardium edule L.). — Náttúrufræðingurinn 23: 169.
 1954 Nýjungar úr gróðurríki Íslands. — Náttúrufræðingurinn 24: 22-30.
 1954 Omang, S. O. F., undafíflafræðingur. — Náttúrufræðingurinn 24: 109—110
 1954 Studies on Hieracium demissum (Strömf.) Dahlst. — Svensk Botanisk Tidskrift 48: 45-64.
 1954 Sveppir. — Lesbók Morgunblaðsins, 18. júlí: 477—483.
 1954 Viðbót til Hieracium-gróðurin Føroyum. — Fróðskaparrit 3: 115—127
 1955 Fágætur kuðungur fundinn við ísland. — Náttúrufræðingurinn 25: 103.
 1955 Um undafífla. — Náttúrufræðingurinn 25: 72-86.
 1956 Nýjungar úr gróðurríki Íslands. — Náttúrufræðingurinn 26: 102—104.
 1957 Descriptions of new Hieracium species from Iceland. — Vísindafélag íslendinga, Rit 31: 1-83.
 1957 Dúdúfuglinn. — Náttúrufræðingurinn 27: 185—193.
 1957 Háplöntuflóra Evrópu. — Náttúrufræðingurinn 27: 96.
 1957 Hagnýting skeldýra. — Náttúrufræðingurinn 27: 73—85.
 1957 Høgeurt (Hieracium). — Tyge W. Böcher, Kjeld Holmen & Knud Jakobsen: Grønlands Flora. — Kaupmannahöfn: 209—215.
 1958 Skeldýranýjungar. — Náttúrufræðingurinn 28: 205—208.
 1959 Contribution to the Hieracium flora of Greenland. — Botanísk Tidskrift 55: 37-39.
 1960 Nýjungar um íslenzk lindýr. — Náttúrufræðingurinn 30: 176—187.
 1961 Leiðrétting. — Náttúrufræðingurinn 31: 44.
 1961 Dýralíf á landi og í vötnum. — Náttúra Íslands. — Almenna bókafélagið, Reykjavík: 295—316.
 1961 Henning Anthon: Fiskar í litum. — Skuggsjá, Hafnarfirði: 132 bls.
 1961 Supplement to the Hieracium flora of Iceland. — Vísindafélag íslendinga, Rit 34: 1-14.
 1961 Um óskráða fundi þriggja fágætra jurtategunda. — Náttúrufræðingurinn 31: 143—144.
 1962 Nokkur orð um tvö grasafræðileg nýyrði. — Náttúrufræðingurinn 32: 96.
 1962 Nýjungar um íslenzk sælindýr. — Náttúrufræðingurinn 32: 31-35.
 1962 Skeldýrafána fslands. II. Sæsniglar með skel. — Leiftur, Reykjavík: 167 bls.
 1962 Sveppir. — Samvinnan 7: 25-27.
 1962 Sveppir. — Samvinnan 8: 30-31.
 1963 Glæsifífill Hieracium elegantiforme Dahlst. — Náttúrufræðingurinn 33: 148—165.
 1963 Henning Anthon: Villiblóm í litum. — Skuggsjá, Hafnarfirði: 290 bls.
 1964 Enn bætíst í hóp íslenzkra skeldýra. — Náttúrufræðingurinn 34: 177—179.
 1964 Lífið í kring um okkur. — Leiftur, Reykjavík: 224 bls.
 1964 Skeldýrafána Íslands. I. Samlokur í sjó. — 2. útg. aukin. — Leiftur, Reykjavík: 123 bls.
 1964 Henning Anthon: Stofublóm í litum. — Skuggsjá, Hafnarfirði: 223 bls.
 1966 Gróðurrannsóknir í Flatey á Skjálfanda. — Flóra 4: 37-47.
 1966 Nýjungar um íslenzk skeldýr. — Náttúrufræðingurinn 36: 86—92.
 1966 Synopsis and Revision of Icelandic Hieracia. — Vísindafélag íslendinga, Rit 37: 1-142.
 1966 Høgeurt (Hieracium). — Tyge W. Böcher, Kjeld Holmen og Knud Jakobsen, Grönlands Flora. — 2. reviderte udgave. — København: 201—209.
 1967 Gróðurrannsóknir í Dalasýslu sunnanverðri sumarið 1949. — Flóra 5: 21-51.
 1967 Nýir fundarstaðir skeldýra við fsland. — Náttúrufræðingurinn 37: 58-63.
 1968 Hefur nýr borgari bætzt í hóp íslenzkra lindýra? — Náttúrufræðingurinn 38# 199.
 1968 On Hieracium stictophyllum Dahlst. — Scientia Islandica. Anniversary Volume: 44-49.
 1968 Risadýr frá miðöld jarðar. — Náttúrufræðingurinn 38: 22—32.
 1968 Rangnefni leiðrétt. — Náttúrufræðingurinn 38# 193.
 1968 Ingólfur Davíðsson: Garðagróður. Aðallega í Reykjavík, Hafnarfirði og á Akureyri. — 2. útg. aukin og endurbætt. — Ífsafoldarprentsmiðja, Reykjavík: 525 bls.
 1969 Dýraætur í jurtaríkinu. — Náttúrufræðingurinn 39: 210—220.
 1969 Korsika, eyjan fagra. — Náttúrufræðingurinn 39: 1-9.
 1969 Rætt um fund tveggja skeldýrategunda við ísland. — Náttúrufræðingurinn 39: 124—126.
 1970 Skeldýr af djúpmiðum við Norðurland. — Náttúrufræðingurinn 40: 47-57.
 1971 Úr myndabók náttúrunnar. — Ríkisútgáfa námsbóka, Reykjavík: 184 bls.
 1971 Nýjungar um íslenzk sælindýr. — Náttúrufræðingurinn 41: 144—152.
 1973 A new Hieracium species found in North Iceland (eu-Hieracia — Sect. Alpina). — Acta Botanica Islandica 2: 64-66.
 1973 Nýtt afbrigði af baldursbrá. — Náttúrufræðingurinn 43: 186—189.
 1973 Skjaldbökueyjar. — Náttúrufræðingurinn43: 92-102.
 1974 Nokkrar fágætar skeldýrategundir við Ísland. — Náttúrufræðingurinn 43: 154—161.
 1976 Ný íslenzk undafífilstegund (Hieracium paulssonii). — Náttúrufræðingurinn 45: 183—185.
 1977 Agnar Ingólfsson & Arnþór Garðarsson: Stranddoppa (Hydrobia ventrosa) á Íslandi. — Náttúrufræðingurinn 47: 8-15.
 1977 Fjögurra skeldýrategunda getið í fyrsta sinn frá ströndum Íslands. — Náttúrufræðingurinn 47: 180—183.
 1978 A new Hieracium species found in South-Iceland (eu-Hieracia — sect. Tridentata). — Acta Botanica Islandica 5: 71-72.
 1978 Høgeurt (Hieracium). — Tyge W. Böcher, Bent Fredskild, Kjeld Holmen & Knud Jakobsen: Grønlands Flora. — 3. reviderte udgave. — Kobenhavn: 209—217.
 1981 Ingólfur Davíðsson: Garðagróður. Aðallega í Reykjavík, Hafnarfirði og á Akureyri. — 3. útg. aukin og endurbætt. — Ísafoldarprentsmiðja, Reykjavík: 480 bls.
 1982 Skeldýrafána Íslands. Samlokur í sjó. Sæsniglar með skel. — Leiftur, Reykjavík: 351 bls.

Примечания 

Учёные Исландии
Ботаники Исландии
Исландия